Leśny Dwór steht für folgende Orte in Polen:
 Leśny Dwór (Osieczna), Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Leśny Dwór (Osiecznica), Powiat Bolesławiecki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Leśny Dwór (Cisek), Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Leśny Dwór (Mikołajki), Powiat Mrągowski, bis 1945: Grünhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Leśny Dwór (Szczytno), Powiat Szczycieński, bis 1945: Grüneberge, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen